Amphiprion biaculeatus  — вид рыб из семейства помацентровых (Pomacentridae). Ранее выделяли в монотипический род Premnas 

Ярко окрашенные рыбы небольших размеров — до 17 см в длину (обычно не более 13 см), живущие парами в ассоциации с актиниями . Как и другие представители рода — протандрические гермафродиты, меняющие пол на протяжении жизни. Неполовозрелые особи и самцы окрашены в красные тона с двумя контрастными светлыми полосами, после переопределения пола, происходящего после гибели самки, мавританские клоуны увеличиваются в размере и становятся тёмно-бордовыми, почти чёрными. 

Распространены на коралловых рифах (как правило, внутри затишных лагун) в Юго-Восточной Азии: от Андаманских островов до Филиппинских и Соломоновых островов и северного побережья Австралии. Рацион представлен зоопланктоном и донными водорослями. Используются в качестве аквариумных рыб.

Примечания

Литература
 Tang, K. L. (2001). Phylogenetic relationships among damselfishes (Teleostei: Pomacentridae) as determined by mitochondrial DNA data. Copeia 2001 (3): 591–601. 

Рыбы-клоуны
Животные, описанные в 1790 году
Рыбы Индийского океана